Лев Михайлович Турчинский (,  — 16 января 2022, Москва) — российский литературовед, библиограф, библиофил.

Биография 
В юности увлекся в Горьком (Нижнем Новгороде) коллекционированием редких изданий русских поэтов ХХ века и освоил переплетное дело. Дружил с поэтом Юрием Адриановым, который посвятил ему ряд стихотворений. Работал сотрудником Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Занимался в частности изучением творчества Марины Цветаевой, воспоминаний о ней. Затем перешел работать в Государственный Литературный музей.

Более 35 лет работал над составлением библиографии русских поэтов первой половины XX века. В основу работы положено вышедшее в 1966 году издание книги А. Тарасенкова «Русские поэты XX века. 1900—1955».

В 2004 году вышло новое издание. Объем издания увеличился почти вдвое, также внесены изменения в структуру книги. Последнее издание справочника (2007) охватывает книги русских поэтов с 1900 по 1960 год.

Умер 16 января 2022 года. Похоронен на Леоновском кладбище.

Библиография 
 Тарасенков А.К., Турчинский Л.М. Русские поэты XX века. 1900—1955. Материалы для библиографии. — М.: Языки славянской культуры, 2004. 896 с.  (Studia poetica). ISBN 5-94457-175-6
 Русские поэты XX века: материалы для библиографии / Сост. Л.М. Турчинский. — Москва: Знак, 2007. 704, [1] с. (Studia poetica). ISBN 5-9551-0194-2
 Турчинский Л.М. Русская поэзия XX века: Материалы для библиографии. — М.: Трутень, 2013. 148, [1] с. ISBN 978-5-904007-10-2 (словник русских поэтов, дополнения к справочнику «Русские поэты XX века», перечень анонсировавшихся, но не изданных книг)
 Турчинский Л.М. Русская поэзия XX века, 1961—1991: Библиографический справочник / Предисловие А.Л. Соболева, редакция П.А. Дружинина и А.Л. Соболева. — М.: Трутень, 2016. — 632 с. ISBN 978-5-904007-13-3.
 Турчинский Л.М. Русская поэзия XX века, 1992—2000: Материалы к библиографии /  Редакция В.А. Резвого и А.Л. Соболева. — М.: Водолей, 2019. — 324 с. ISBN: 978-5-91763-471-5.

Примечания

Ссылки 
 Русские поэты XX века. 1900—1955: Электронное издание справочника А. К. Тарасенкова (1966), исправленное и дополненное Л. М. Турчинским
 Список публикаций Л. М. Турчинского
 Книги Л. М. Турчинского на ozon.ru
 Презентация книги «Русские поэты XX века. 1900—1955», 20 мая 2004
 Евгений Витковский. «ОДИН ДВАДЦАТЫЙ ВЕК В ОДНИ РУКИ!»
 Интервью Льва Турчинского на Arzamas: «Коллекционируйте тех, кто неизвестен и недооценен»

Музейные работники Москвы
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Похороненные на Леоновском кладбище